Холодные Ключи — название населённых пунктов в России:

 Холодные Ключи — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Холодные Ключи — посёлок в составе города Оренбурга Оренбургской области.